Godesbach ist der Name folgender Gewässer:

 Godesbach (Fichtelnaab), rechter Zufluss der Fichtelnaab in Trevesen, Gemeinde Pullenreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Godesbach (Kyll), rechter Zufluss der Kyll in Mürlenbach, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz